Константин Лебедев:
 
 Лебедев, Константин Владимирович (род. 1979) — российский политический деятель, член Российского социалистического движения (2011—2013).
 Лебедев, Константин Иванович (1910—1949) — Герой Советского Союза.
 Лебедев, Константин Константинович (1914—1985) — Герой Советского Союза.
 Лебедев, Константин Николаевич (1884—1918) — священник Православной российской церкви, священномученик.
 Лебедев, Константин Петрович (1908—1975) — советский боксёр и учёный.